Este título puede referirse a dos cuadros distintos de artistas barrocos holandeses:
Mujer leyendo una carta, de Jan Vermeer, que data de 1663-1664 y se encuentra en el Rijksmuseum.
Mujer leyendo una carta, de Gabriël Metsu, que data de h. 1662-1665, y se encuentra en la Galería Nacional de Irlanda.

Otros cuadros de tema análogo son:
Muchacha leyendo una carta, de Jan Vermeer, que data del año 1657 y se encuentra en la Gemäldegalerie de Dresde.
Mujer leyendo una carta junto a una ventana, de Pieter de Hooch, 1664, Museo de Bellas Artes de Budapest.
 Leyendo la carta, de Pablo Picasso, que data del año 1921 y se encuentra en el Museo Picasso de París.